A Associação Brasileira de Psicólogos Espíritas - ABRAPE, associação beneficente e sem fins lucrativos, de âmbito nacional, foi criada em abril de 1994.  
A Associação Psiquiátrica Americana incluiu no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-IV) uma nova categoria diagnóstica: Problemas Espirituais e Religiosos. O objetivo é evitar que estas questões sejam negligenciadas, afetando o diagnóstico e tratamento adequados para os casos clínicos, prejudicando pesquisas e limitando o desenvolvimento dos profissionais de psicologia e psiquiatria. A necessidade de ampliar os estudos na área, buscando a comprovação científica, tem motivado a criação de centros de estudos nas universidades e a inclusão da disciplina nos currículos. O Espiritismo tem contribuído nos estudos da saúde mental no Brasil contemporâneo, pois apresenta uma etiologia racional e espiritual para diversos distúrbios mentais, e a ABRAPE surgiu neste contexto.

É uma entidade especializada que busca aplicar a Doutrina Espírita, codificada por Allan Kardec, na psicologia e seu estudo da psique humana. A associação também procura fundamentar o Espiritismo por meio de estudos, idealização e realização de experiências e investigações, com foco na psicologia. 
Participa de encontros com outras entidades especializadas para a discussão de saúde e espiritualidade, ética e religião e também atua na área social oferecendo atendimento psicológico.

Possui unidades nas cidades de São Paulo, Guarulhos, Sorocaba, Atibaia, Piracaia e no Rio de Janeiro.

Atividades 
A ABRAPE, além de oferecer atendimento psicológico gratuito, realizado por psicólogos voluntários em instituições Espíritas parceiras, promove atividades para estudo e aperfeiçoamento profissional. Parte da programação da entidade é exclusiva para psicólogos, e também há eventos para as pessoas em geral, da área da saúde ou não.

Principais atividades:
 Triagem e encaminhamento.
 Atendimento psicológico breve gratuito, individual.
 Atendimento psicológico gratuito, em grupo.
 Grupo de psicoterapia aberto para tratar sobre drogas.
 Atendimento psicológico em consultório.
 Indicação de profissionais.
 Supervisão de casos clínicos
 Palestras, cursos,  grupos de estudos, pesquisas, seminários, simpósios e congressos.
 Publicação de artigos online e em colaboração com Editoras no Brasil, Portugal  e Reino Unido.
 Apresentação de um programa de rádio desde 1996.
 Projeção e discussão de filmes nos aspectos acadêmicos, sociais e espirituais.

Fontes
ZILLI, Ercília. O Espírito em Terapia – Hereditariedade, Destino e Fé. São Paulo: DPL, 2001.
MOREIRA-ALMEIDA, Alexander; LOTUFO NETO, Francisco. Spiritist Views of Mental Disorders in Brazil,  McGill University e Universidade de São Paulo. Artigo publicado no Jornal Transcultural Psychiatry Journal, Dezembro de 2005; vol. 42, 4: pp. 570–595.

Ligações externas
Página da ABRAPE.

Instituições espíritas de classe
Espiritismo no Brasil